

Codici 
 LET – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto General Vasquez Cobo, Leticia, Colombia

Sigle 

 Linear energy transfer o trasferimento lineare di energia